Жуань:

 Жуань, Этан — тайваньский кино- и телеактёр и фотомодель
 Жуань — китайская фамилия (клан), получившая широкое распространение во Вьетнаме
 Жуань Линъюй — китайская актриса немого кино.

 Жуань — традиционный китайский струнный щипковый музыкальный инструмент.